Stati Uniti d'America
 West Union – città della Contea di Oconee, Carolina del Sud
 West Union – capoluogo della Contea di Fayette, Iowa
 West Union – città della Contea di Todd, Minnesota
 West Union – città della Contea di Steuben, New York
 West Union – capoluogo della Contea di Adams, Ohio
 West Union – capoluogo della Contea di Doddridge, Virginia Occidentale